Kunstgas is industrieel geproduceerd gas dat gebruikt wordt als energiedrager. Het is samengesteld zoals  aardgas, maar is geen fossiele brandstof: het wordt door de mens geproduceerd met veelal duurzame energie. Met centraal opgewekte energie worden kooldioxide en water omgezet in kunstgas en zuurstof. Bij verbranding vormen kunstgas en zuurstof lokaal weer energie, kooldioxide en water. Deze cyclus brengt geen fossiele kooldioxide in de lucht. Het bestaande aardgasnetwerk kan zo worden hergebruikt.

Historie 

Van 1965 tot 2015 profiteerde Nederland van de gaswinning uit het Groningenveld. Dit was een goedkope en betrouwbare energiebron, maar in de 21e eeuw kregen nadelen, zoals de gaswinningsproblematiek en de klimaatopwarming meer aandacht, en kwam het einde van de gasbel in zicht. Bij het zoeken naar alternatieven bleek niet alleen het vinden van energie een probleem, maar ook de distributie naar woonhuizen. Het elektriciteitsnet heeft daar niet voldoende capaciteit voor als het bestaande gasdistributienetwerk buiten gebruik raakt. Volgens Richard van de Sanden, hoogleraar experimentele plasmafysica, is kunstgas een van de mogelijke oplossingen.

Techniek 

Kunstgas bestaat net als aardgas grotendeels uit methaan. De reactievergelijking voor de vorming van kunstmatig methaan is: CO2 + 2 H2O -> CH4 + 2 O2 Dit proces komt ook in de natuur voor, bijvoorbeeld in een wei met een koe, weliswaar met vele tussenstappen: gras zet met zonlicht kooldioxide via fotosynthese om in koolhydraten, waaruit de koe methaan produceert.

Bij kleinschalige praktijkproeven is het gas waterstof geproduceerd door elektrolyse van water: van 2007 tot 2011 op Ameland en sinds 2013 in het dorp Rozenburg. In dit Rotterdamse dorp werd het waterstof door een sabatierproces omgezet in methaan. Voor het grootschalig maken van kunstgas wordt gedacht aan een chemisch industrieel proces. Bij voorbeeld Spaanse geconcentreerde zonne-energie met de zink-zinkoxidecyclus. Het is nog niet bekend welk proces op welke schaal het best gebruikt kan worden voor het maken van kunstgas.

Vergelijking met waterstofgas 

Een alternatief voor kunstgas is waterstof. Dit is een even goede energiedrager als kunstgas en kan even goed zonder fossiele koolstof  gemaakt worden. Voor waterstof kunnen het netwerk en de gasketels thuis geschikt gemaakt worden. De productie van waterstofgas heeft meestal minder stappen nodig omdat kunstgasproductie veelal via tussenstap waterstof gaat. Er wordt verwacht dat er piekoverschotten zullen komen in de schone elektriciteitsproductie, en dat deze zullen worden omgezet in waterstof met power to gas.
Methaan en waterstofgas kunnen naar elkaar omgezet worden, wat in het gasnet naar huishoudens komt is een politieke keuze. Het afbouwen van het gebruik van fossiele koolstof is een klimaatdoelstelling, maar dat heeft geen invloed op deze keuze.

Energiedrager
Duurzame energie